Безіменний — струмок в Україні у Житомирському районі Житомирської області. Лівий доплив річки Ірпеня (басейн Дніпра).

Опис 
Довжина струмка приблизно 5,17 км, найкоротша відстань між витоком і гирлом — 4,60  км, коефіцієнт звивистості річки — 1,12. Формується декількома струмками та загатами.

Розташування 
Бере початок на південно-західній стороні від села Долинівки. Тече переважно на південний схід через село Соболівку і у заболоченій місцині впадає у річку Ірпінь, праву притоку річки Дніпра.

Цікаві факти 
 На струмку існує газова свердловина.

Примітки

Джерела

Посилання 
 

Малі річки України
Річки Житомирської області
Річки Житомирського  району
Річки України без назви